In questa voce si riporta l'albo d'oro del Torneo di Viareggio.

Albo d'oro

Statistiche

Edizioni vinte per club

Edizioni vinte per Paese 
 62 
 7 
 1 
 1 
 1

Note

Collegamenti esterni

Torneo di Viareggio